Bowdich kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Edward Bowdich
 Sarah Bowdich

Robotskapade auktorsförkortningar